Yayla steht für:

 Yayla (Yaylacılık), türkische wohnortnahe Sommersiedlung
 Yayla (Buldan), Dorf im Landkreis Buldan, Türkei
 YAYLA Türk Lebensmittelvertrieb, deutsches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Krefeld
 Yayla-Arena, Mehrzweckhalle in Krefeld

Personen:
 Murat Can Yayla (* 1999), türkischer Fußballspieler